Jesenje (Kroatië), een gemeente in de Kroatische provincie Krapina-Zagorje
Jesenje (Litija), een plaats in de Sloveense gemeente Litija